

Persone 
Giovanni Antonelli − astronomo e matematico italiano
Giovanni Antonelli − anatomista italiano
Giovanni Antonelli − archivista, storico e politico italiano